Clicker steht für:

 Ein Hilfsmittel für das Klickertraining
 Eine mechanische Einrichtung beim Bogenschießen, siehe Klicker (Bogenschießen)
 Ein elektronisches Abstimmungssystem

Siehe auch:
 Klicker